Черски (; ) е селище от градски тип, административен център на Нижнеколимски район в Якутия, Русия. Разположен е в долното течение на река Колима. Населението му към 2016 г. е 2605 души.

История 
Селището съществува поне от 17 век, когато е било малко рибарско селце. През 1931 г. селото получава официално име – Нижние Крести. През 1963 г. получава статут на селище от градски тип и е преименувано на Черски в чест на полския геолог и палеонтолог на руска служба Ян Черски, който изследва района на Източен Сибир през 1880-те години. По времето на социализма селището е било затворено за чужденци и е служело като място за изгнание на затворници от ГУЛАГ, главно такива, изповядващи някаква религия. През 1937 г. избухва въстание на затворниците, което бива кърваво потушено. Около 100 души са убити близо до езеро, което днес се нарича Кървавото езеро. През 1981 г. в Черски е създадена научна станция, изследваща глобалното затопляне и възстановяването на плейстоценовия ландшафт.

Население

Климат 
Климатът в Черски е субарктичен.

Транспорт 
Черски разполага с пристанище и летище. До селището не стигат асфалтирани пътища.

Източници 

Селища от градски тип в Якутия